

Єрмакова — присілок, Слободо-Туринський район, Свердловська область.
 Єрмакова — присілок, Шадрінський район, Курганська область.

Єрмакова — жіноча форма російського прізвища Єрмаков. Відомі носії:
 Єрмакова Анастасія Миколаївна ( 1983) — російська спортсменка, спеціалістка з синхронного плавання, олімпійська чемпіонка.
 Єрмакова Валентина Олександрівна (1924—2003) — актриса театру і кіно, театральний педагог, народна артистка СРСР.
 Єрмакова Ірина Олександрівна (* 1951) — російська поетеса, перекладач. Лауреат Великої премії «Московський рахунок» (2008, 2015).
 Єрмакова Марина — журналіст суспільно-політичного тижневика Кременчука «Кременчуцький ТелеграфЪ».
 Єрмакова Наталя Петрівна (* 1947) — театрознавець, театральний критик.
 Єрмакова Оксана Вікторівна (* 1970) — українська футболістка та арбітр.
 Єрмакова Оксана Іванівна (* 1973) — російська, колишня естонська, фехтувальниця на шпагах, дворазова олімпійська чемпіонка (2000 та 2004 роки), дворазова чемпіонка світу.
 Єрмакова-Луньова Анна Володимирівна — українська легкоатлетка, що спеціалізується у стрибках в довжину, учасниця Олімпійських ігор 2016 року.

російські прізвища
жіночі форми прізвищ